Miejscowości w Polsce:
 Dźwierszno Małe
 Dźwierszno Wielkie